L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier, se dispute à Paris du 9 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
France
Tennis en France en 2009
Tennis en février 2009